Gjesing (Norddjurs), plaats in de Deense gemeente  Norddjurs
Gjesing (parochie, Esbjerg)
Gjesing (parochie, Norddjurs)